Detta är en lista över de 353 kommunerna i departementet Gard i Frankrike.

Gard
Kommuner Gard